UEFA Champions League 2008-09 var den 17. sæson af UEFA's højest rangerede turnering for europæiske fodboldklubber, UEFA Champions League, og den 54. version af det europæiske mesterskab for klubhold. Finalen blev spillet den 27. maj 2009 på Stadio Olimpico i Rom. F.C. Barcelona blev mestre med en sejr på 2-0 over de forsvarende mestre fra Manchester United.

Kvalifikation 
I alt 76 hold fra 52 europæiske fodboldforbund (Liechtenstein har ingen national fodboldliga) deltog i UEFA Champions League 2008-09. Landene fik tildelt pladser i henhold til deres UEFA koefficient. Reglen om direkte kvalifikation for den forsvarende mester blev ikke benyttet, da Manchester United kvalificerede sig ved at vinde Premier League. 

Nedenfor ses planen for kvalifikationen til UEFA Champions League 2008-09:

 Forbund 1-3 (Spanien, England og Italien) havde 4 pladser.
 Forbund 4-6 (Frankrig, Tyskland og Portugal) havde 3 pladser.
 Forbund 7-15 (Rumænien, Holland, Rusland, Skotland, Ukraine, Belgien, Tjekkiet, Tyrkiet og Grækenland) havde 2 pladser.
 Forbund 16-53 har 1 plads.

Første kvalifikationsrunde: (28 hold)
 28 mestre fra forbund 25-53.

Anden kvalifikationsrunde: (28 hold)
 14 vindere fra første kvalifikationsrunde.
 8 mestre fra forbund 17-24 (Schweiz, Norge, Israel, Serbien, Danmark, Østrig, Polen og Ungarn).
 6 andenpladser fra forbund 10-15.

Tredje kvalifikationsrunde: (32 hold)
 14 vindere fra anden kvalifikationsrunde.
 6 mestre fra forbund 11-16.
 3 andenpladser fra forbund 7-9 (i Holland afgøres pladsen i en række playoff-kampe).
 6 tredjepladser fra forbund 1-6.
 3 fjerdepladser fra forbund 1-3.

Gruppespillet: (32 hold)
 16 vindere fra tredje kvalifikationsrunde.
 10 mestre fra forbund 1-10.
 6 andenpladser fra forbund 1-6.

Ekskluderede hold

FC Porto 
Den 4. juni 2008 blev det besluttet, at de portugisiske mestre fra FC Porto skulle ekskluderes fra årets turnering, efter klubben var blevet fundet skyldig i dommerbestikkelse i sæsonen 2003-04. Dette betød, at tredjepladsen Vitória SC kvalificerede sig direkte til gruppespillet, mens fjerdepladsen Benfica, der ellers skulle spille UEFA Cup, fik adgang til tredje kvalifikationsrunde. Efter at Porto appellerede beslutningen, sendte UEFA's appelkomité den tilbage til disciplinærkomitéen til en revurdering. Ved mødet, der blev afholdt den 16. juni 2008, blev beslutningen forkastet, og holdet fik lov til at deltage i årets turnering. Dette skyldtes, at sagsbehandlingen i Portugal endnu ikke var færdiggjort.

CSKA Sofia 
Det bulgarske mesterhold CSKA Sofia blev ekskluderet fra turneringen, da det nationale fodboldforbund, BFU, nægtede at give det tilladelse til at deltage. Grunden til dette var, at CSKA stod i gæld til en række statslige institutioner og kreditorer. Pladsen i tredje kvalifikationsrunde blev i stedet tildelt Levski Sofia.

Datoer

Kvalifikationsrunder

Første kvalifikationsrunde 
Lodtrækningen til første og anden kvalifikationsrunde blev foretaget tirsdag den 1. juli 2008 i Nyon, Schweiz. De første kampe blev spillet den 15. og 16. juli, mens returkampene blev afholdt den 22. og 23. juli.

|}

Anden kvalifikationsrunde 
De første kampe blev spillet den 29. og 30. juli, mens returkampene blev afholdt den 5. og 6. august.

|}

Tredje kvalifikationsrunde 
Lodtrækningen til tredje kvalifikationsrunde blev foretaget den 1. august 2008 i Nyon, Schweiz. De første kampe blev spillet den 12. og 13. august, mens returkampene fandt sted den 26. og 27. august.

|}

Gruppespil 

Lodtrækningen til gruppespillet fandt sted den 28. august 2008.
Kampene blev spillet fra den 16. september 2008 til 10. december 2008.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Slutspil 

Fra ottendedelsfinalerne til og med semifinalerne spillede holdene to kampe mod hinanden på henholdsvis hjemme- og udebane. I ottendelsfinalerne mødte gruppevinderne en andenplads fra en anden gruppe.

Lodtrækningen til ottendedelsfinalerne fandt sted den 19. december 2008 i Nyon, Schweiz, mens lodtrækningen til kvartfinalerne og semifinalerne blev foretaget den 13. marts 2009 samme sted.

Overblik

Ottendedelsfinaler 
De første kampe blev spillet den 24. og 25. februar, mens returkampene blev spillet den 10. og 11. marts. 

|}

Kvartfinaler 
Første kampe blev spillet 7. og 8. april, mens returkampene blev spillet 14. og 15. april. 

|}

Semifinaler 
Rundens første kampe blev spillet 28. og 29. april, mens returopgørene fandt sted 5. og 6. maj.

|}

Finale

Se også 
 UEFA Cup 2008-09
 UEFA Intertoto Cup 2008

Referencer

Ekstern henvisning 
 UEFA.com